Altstadt steht für:
 den Kernbereich einer Stadt, siehe Historischer Stadtkern
 einen Ortsnamen, siehe Altstadt (Ortsname); Orte siehe dort

Sonstiges:
 Altstadt (Gottmadingen), eine Wallburg bei Gottmadingen, Baden-Württemberg
 Dorf Altstadt, Stadtwüstung, erste Siedlung Schweinfurts, Bayern
 Kloster Altstadt, ein Kloster in Hammelburg, Bayern
 SpVgg Bayreuth, Fußballverein aus Bayreuth, Bayern, vormals Freie SpVgg Bayreuth-Altstadt
 Christian Adam Altstadt (1874–1946), Bürgermeister und Abgeordneter (Deutschnationale Volkspartei)
 Altstadt, anderer Name von Wappen von Schleswig (Schiff)

Siehe auch:
 Alte Stadt
 Altstaedt
 Altstett
 Altstätten
 Liste von Städten mit historischem Stadtkern
 Neustadt